Niche Syndrome () — четвертый полноценный альбом японской рок-группы ONE OK ROCK, выпущенный 09 июня 2010 года. Он был выпущен в формате стандартного CD и ограниченного издания в формате CD+DVD. Этот альбом включает сингл «Kanzen Kankaku Dreamer», который был выпущен ранее в 2010 году. Первый альбом, который был записан без участия гитариста Алекса.

Песня «Wherever You Are» с этого альбома поднялась до 4-й позиции чарта Billboard Japan Hot 100 и продержалась на этой позиции 89 недель. Песня была использована в серии рекламных роликов мобильного оператора NTT Docomo «Kazoku-hen». Сингл «Kanzen Kankaku Dreamer» поднялся на 40-ю позицию чарта Billboard Japan Hot 100 и продержался на этой позиции 18 недель.

Релиз альбома Niche Syndrome был поддержан Zepp-туром под названием ONE OK ROCK «This Is My Own Judgement», продолжавшимся с 27 июня по 23 июля 2010 года.

Список композиций

Дополнительные факты 
1. Песня «Wherever You Are» была написана Такой для свадьбы его друзей.

2.Песня «Nobody’s Home» — это извинения и благодарность Таки своим родителям — известным Японским исполнителям — Синъити Мори и Масако Мори.

Чарты

Альбом

Синглы

Другие песни в чартах

Сертификация

Награды 
MTV Video Music Awards Japan

|-
| 2011
| «Jibun Rock» ()
| Best Rock Video
| 
|}

Участники записи 
ONE OK ROCK
 Такахиро «Така» Мориути — Вокал
 Тору Ямасита — Рэп, Ритм-гитара
 Рёта Кохама — Бас-гитара
 Томоя Канки — Ударные

Примечания 

Альбомы ONE OK ROCK
Альбомы Японии
Альбомы на японском языке
Рок-альбомы Японии